4. mistrovství světa v atletice do 17 let se uskutečnilo ve dnech 13. července – 17. července 2005 v marockém městě Marrákeši.

Výsledky

Muži

Ženy 

Atletika v roce 2005
Atletika v Maroku
Sport v Marrákeši
Mistrovství světa v atletice do 17 let
Sport v Maroku v roce 2005